Лига леумит Израиля по хоккею в сезоне 2021/2022 — 9-й турнир второй по силе лиги израильского хоккея.
Предыдущий турнир прошёл в сезоне 2018/2019. Затем в израильском хоккее прошли организационные изменения. Вторая и третья лиги были упразднены.
В турнире принимает участие Женская сборная Израиля по хоккею с шайбой. Это первый её турнир, который она проходит в рамках подготовки к чемпионату мира.

Составы команд

Команды сезона 2021/22

Регулярный чемпионат 
 Команда Маалот Вольвс отказалась от участия в турнире

Предварительный раунд

Таблица

Результаты

Протоколы матчей 

 01. 19.11.2021 Легион Ришон — Драгонс 7:5
 02. 22.11.2021 Ниндзяс Бат-Ям — Уайт Беэрз 11:3]
 03. 22.11.2021 Уайт Беэрз — Легион Ришон 4:2
 04. 25.11.2021 ХК Метула — Женская сборная Израиля 8:2
 05. 03.12.2021 Сильвер Фокс — Женская сборная Израиля 12:0
 06. 04.12.2021 Петах-Тиква Уингс-2 — Драгонс 0:10
 07. 10.12.2021 Сильвер Фокс — Хоукс Хайфа 7:2
 08. 10.12.2021 Уайт Беэрз — Хоукс Хайфа 7:5
 09. 13.12.2021 Уайт Беэрз — Сильвер Фокс 6:8
 10. 16.12.2021 Ниндзяс Бат-Ям — ХК Метула 0:5 (Техническое поражение)
 11. 17.12.2021 Легион Ришон — Сильвер Фокс 1:4
 12. 27.12.2021 Уайт Беэрз — Драгонс 5:9
 13. 05.02.2022 Ришон Дэвилз — ХК Бат-Ям 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
 14. 07.02.2022 Петах-Тиква Уингс — Ниндзяс Холон 7:4 (4:0, 2:2, 1:2)
 15. 14.02.2022 ХК Бат-Ям — Петах-Тиква Уингс 5:6 (3:1, 1:2, 1:3)
 16. 04.03.2022 Тайгерс — Ришон Дэвилз 1:11 (0:4, 1:3, 0:4)
 17. 07.03.2022 Тайгерс — Петах-Тиква Уингс 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)
 18. 12.03.2022 Маккаби Цеирей Метула — Тайгерс 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
 19. 17.03.2022 Маккаби Цеирей Метула — Петах-Тиква Уингс 5:0 (Техническое поражение)
 20. 28.03.2022 Тайгерс — Ниндзяс Холон 5:0 (Техническое поражение)
 21. 28.03.2022 Ришон Дэвилз — Маккаби Цеирей Метула 7:4 (1:1, 2:1, 4:2)
 22. 07.04.2022 Маккаби Цеирей Метула — ХК Бат-Ям 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
 23. 07.04.2022 Петах-Тиква Уингс — Ришон Дэвилз 2:8 (1:2, 0:4, 1:2)
 24. 02.05.2022 Ришон Дэвилз — Ниндзяс Холон 5:0 (Техническое поражение)
 25. 02.05.2022 Маккаби Цеирей Метула — Ниндзяс Холон 5:0 (Техническое поражение)
 26. 02.05.2022 Тайгерс — Ниндзяс Холон 5:0 (Техническое поражение)
 27. 02.05.2022 Петах-Тиква Уингс — Ниндзяс Холон 5:0 (Техническое поражение)
 28. 14.05.2022 Маккаби Цеирей Метула — Ришон Дэвилз 5:0 (Техническое поражение)
 29. 02.06.2022 Маккаби Цеирей Метула — Петах-Тиква Уингс 5:0 (Техническое поражение)
 30. 13.06.2022 Тайгерс — Маккаби Цеирей Метула 5:0 (Техническое поражение)

Переходной турнир 
Победитель турнира сыграл два матча за выход высшую лигу, с командой занявшей в главном турнире последнее место.

Завершающий турнир 
Было сыграно 15 матчей между отдельными командами. Три пары провели по два матча друг с другом.
Положение команд в таблице не отражает истинного места, которое команды заняли после регулярного турнира.

Таблица

См. также 
Израильская хоккейная лига в сезоне 2021/2022

Ссылки 
 
 
 Страница турнира на сайте Элитпроспектс
 Игры команды Сильвер Фокс
 Игры команды Легион Ришон
 Игры команды ХК Метула
 Игры команды Хоукс Хайфа
 Игры команды Уайт Беэрз
 Игры команды Драгонс Нес-Циона
 Игры команды Ниндзяс Бат-Ям
 Игры команды Петах-Тиква Уингз-2

Лига леумит по хоккею

2021 год в хоккее
2022 год в хоккее